Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Daniela Hantuchová 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Assente
 Assente
 Assente

 Daniela Hantuchová (finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Dinara Safina (terzo turno)
 Kim Clijsters (semifinali)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Klára Zakopalová (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2005